

Persone 
 Assia Noris (1912-1998) – attrice italiana d'origine russa
 Enrico Noris (1631-1704) – cardinale e storico italiano
 Mario Noris (1958) – ex ciclista italiano
 Matteo Noris (1640-1714) – librettista d'opera italiano

Altro 
 Noris – film muto italiano del 1919 diretto da Eugenio Perego
 Equipe Noris Cycling – squadra professionistica femminile di ciclismo di Norimberga
 Villa Noris – villa veneta risalente al XVII secolo